Osoby o tym nazwisku:
 Gustavo Moscoso – chilijski piłkarz 
 Kevin Moscoso – gwatemalski piłkarz 
 Mireya Moscoso – panamska polityk